Calístrato puede aludir a:

 Calístrato (gramático);
 Calístrato (jurista);
 Calístrato (retórico);
 Calístrato de Afidna, político ateniense;
 Calístrato (poeta), poeta ateniense conocido sólo como autor de un himno en honor de Harmodio y Aristogitón;
 Calístrato, productor de varias comedias de Aristófanes;
 Domicio Calístrato, un historiador quizá del , autor de historias locales de Heraclea Póntica y Samotracia;
 Calístrato, un santo de las iglesias católica y ortodoxa, de quien se dice que inspiró a 49 soldados al martirio cristiano en Cartago en el .